Frère Jacques est une expression qui peut désigner :
 Frère Jacques, une comptine pour enfants ;
 Frère Jacques, une chanson interprétée par Anne-Marie Besse, représentant le Luxembourg au Concours Eurovision de la chanson en 1977 ;
 Frère Jacques, un roman de Klaus Merz ;
 Frère Jacques, un fromage canadien ;
 Frère Jacques, un géant de processions et de cortèges ;
 Les Frères Jacques, un groupe vocal français humoristique d'après-guerre ;
 Eustace St Clair Hill (1873-1953), aumônier militaire anglican devenu moine catholique sous le nom de Fr. Jacques ;
 Jacques de Beaulieu (1651-1714) dit « frère Jacques », chirurgien lithotomiste français.